Nisís Áyios Theódhoros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisís Ágioi Theódoroi, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nisída Ágioi Theódoroi, ö, Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar